El término La Pandilla puede referirse a:

 La pandilla (Our Gang), serie de comedia estadounidense de 220 cortometrajes producidos por Hal Roach entre 1922 y 1944.
 La Pandilla, grupo musical juvenil español de la década de 1970.
 La Pandilla (The Clique), colección de libros para adolescentes llevado a la pequeña pantalla.
 La pandilla de Ecuador, grupo musical ecuatoriano.
 La pandilla, serie de televisión chilena.